Ruggiero è un cognome di lingua italiana.

Varianti
Ruggeri, Ruggero, Ruggieri, Ruggier, Rugieri, Rugiero, Roggeri, Roggero, Roggieri, Roggiero, Roglieri, Rogliero, De Ruggero, De Ruggiero, Di Ruggero, Di Ruggiero, Ruggierone.

Origine e diffusione
Ha la stessa etimologia del prenome maschile Ruggero, che deriva dall'antico germanico Hrodgaer (da hroth, "fama", "gloria", e gaira, "lancia"), ossia "lancia gloriosa".
La patronimizzazione del prenome nella sua variante Ruggiero, risale all'epoca della dominazione normanna nell'Italia meridionale. Presente in tutta Italia, il cognome è particolarmente diffuso in Campania e Puglia, e nella prima rappresenta il decimo cognome per maggior frequenza.

A livello nazionale, il cognome si presenta maggiormente nella variante Ruggeri, figurando al settantaduesimo posto nella classifica dei cognomi più diffusi. La sua diffusione è concentrata in particolare in Lombardia.

Persone
Adamo Ruggiero, attore canadese
Amedeo Ruggiero, pittore italiano
Amerigo Ruggiero, scrittore e giornalista
Angela Ruggiero, hockeista su ghiaccio statunitense
Antonella Ruggiero, cantautrice italiana
Antonio Ruggiero, cestista italiano
Attilio Ruggiero, partigiano, militare e politico italiano
Benjamin Ruggiero, criminale statunitense
Corrado Ruggiero, scrittore italiano
Francesco Paolo Ruggiero, giurista, economista e politico italiano
Jérôme Ruggiero, stilista italiano
Manuela Ruggiero, attrice e regista italiana
Marco Ruggiero, cantautore belga
Marco Ruggiero, chitarrista italiano
Oreste Ruggiero, architetto, artista e scrittore italiano
Renato Ruggiero, diplomatico e politico italiano
Renzo Omar Ruggiero, calciatore argentino
Riccardo Ruggiero, dirigente d'azienda italiano

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Cognomi italiani